Johan Dijkstra (1896-1978), artiste néerlandais
  (1947-), footballeur néerlandais